Сомбор:

 Сомбор — город в Сербии, в автономном крае Воеводина.
 Сомбор — община в Сербии, входит в Западно-Бачский округ.